Brooksville (Florida)
 Brooksville (Kentucky)
 Brooksville (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Brooksville (Mississipí)
 Brooksville (Oklahoma)
 South Brooksville, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 North Brooksville, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.